Ђовани се може односити на:

 Ђовани (племе), племе у сјеверној Албанији
 Ђовани (ТВ филм), југословенски ТВ филм